Стипендія Мак-Артура () — нагорода, яка щорічно надається фундацією Джона Д. та Кетрін Т. Мак-Артур зазвичай від двадцяти до сорока громадянам або резидентам США будь-якого віку, які працюють в будь-якій галузі і «демонструють виняткові досягнення та потенціал для тривалої та плідної творчої роботи». Нагороду іноді називають «грантом для геніїв».

Поточна сума премії становить 500000 доларів, які виплачуються поквартально протягом п'яти років. На нагороду не можна номінуватися самому. Натомість номінування відбувається анонімно, комітетом фундації. Лауреати премії часто дізнаються про нагороду тільки отримавши вітальний телефонний дзвінок.

Серед лауреатів нагороди декілька уродженців України: Олексій Ратманський, Григорій Чудновський, Джейн Любченко.

Список лауреатів стипендії Мак-Артура

1980-ті 

 Арчі Еммонс, поет
 Йосип Бродський, поет
 Григорій Чудновський, математик
 Роберт Коулз, дитячий психолог
 Шеллі Еррінгтон, антрополог
 Генрі Луїс Гейтс, літературний критик
 Майкл Гізелін, еволюційний біолог
 Стівен Джей Гулд, пелеонтолог
 Ян Ґрегем, археолог
 Джон Імбрі, кліматолог
 Елма Люїс, викладач мистецтв
 Джейс Алан Мак-Ферсон, письменник
 Рой Мотаеде, історик
 Дуглас Ошеров, фізик
 Роберт Рут-Бернстайн, біолог та історик науки
 Лоуренс Розен, антрополог
 Карл Шорске, історик
 Леслі Мермон Сілко, письменник
 Дерек Волкотт, поет та драматург
 Роберт Пенн Воррен, поет, письменник і літературний критик
 Стівен Вольфрам, інформатик та фізик

 Джон Кейрнс, молекулярний біолог
 Джоел Коен, популяційний біолог
 Річард Крітчфілд, есеїст
 Говард Ґарднер, психолог
 Джон Гавента, соціолог
 Девід Гокінс, філософ
 Джон Голдрен, аналітик енергії
 Ада Луїза Гакстебл, архітектурний критик та історик
 Роберт Кейтс, географ
 Рафаел Карл Лі, хірург
 Кормак Маккарті, письменник
 Барбара Мак-Клінток, генетик
 Річард Малліген, молекулярний біолог
 Елейн Пейджелс, історик релігії
 Девід Пінгрі, історик науки
 Пол Річардс, сейсмолог
 Річард Рорті, філософ
 Джозеф Гутон Тейлор, астрофізик
 Майкл Вудфорд, економіст
 Джордж Цвейг, фізик та нейробіолог

 Фуад Аджамі, політолог
 Чарльз Бігелоу, дизайнер-графік
 Пітер Браун, історик
 Роберт Дарнтон, історик Європи
 Персі Діаконіс, статистик
 Вільям Ґеддіс, письменник
 Вед Мета, письменник
 Роберт Парріс Мозес, педагог та філософ
 Річард Мюллер, геолог та астрофізик
 Конлон Нанкерроу, композитор

 Альфонсо Ортіз, антрополог культури
 Франческа Рочберг, ассиріолог та історик науки
 Чарльз Сейбел, політолог
 Ральф Шейпі, композитор та диригент
 Майкл Сілверстейн, лінгвіст
 Рандольф Вітвільд, офтальмолог
 Френк Вільчек, фізик
 Фредерік Вайзмен, режисер документальних фільмів
 Едвард Віттен, фізик, творець М-теорії

 R. Stephen Berry, physical chemist
 Philip D. Curtin, historian of Africa
 William H. Durham, biological anthropologist
 Bradley Efron, statistician
 David L. Felten, neuroscientist
 Shelomo Dov Goitein, medieval historian
 Ramón A. Gutiérrez, historian
 Bela Julesz, psychologist
 William Kennedy, novelist
 Лешек Колаковський, історик філософії та релігії
 Brad Leithauser, poet and writer
 Lawrence W. Levine, historian
 Ralph Manheim, translator
 Charles S. Peskin, mathematician and physiologist
 Джулія Робінсон, математик
 John Sayles, filmmaker and writer
 Peter Sellars, theater and opera director

 Adrian Wilson (book designer), book designer, printer, and historian of the book
 Irene J. Winter, art historian and archaeologist
 Mark S. Wrighton, chemist
 Seweryn Bialer, political scientist
 William C. Clark, ecologist and environmental policy analyst
 Randall W. Forsberg, political scientist and arms control strategist
 Alexander L. George, political scientist
 Mott T. Greene, historian of science
 Джон Хопфілд, фізик і біолог
 Sylvia A. Law, human rights lawyer
 Роберт Мертон, історик та соціолог
 Walter F. Morris, Jr., cultural preservationist
 A.K. Ramanujan, poet, translator, and literary scholar
 Alice M. Rivlin, economist and policy analyst
 Richard M. Schoen, mathematician
 Карен Уленбек, математик

 George W. Archibald, ornithologist
 Ernesto J. Cortes, Jr., community organizer
 Robert Hass, poet, critic, and translator
 Robert Irwin, painter and installation artist
 Ruth Prawer Jhabvala, novelist and screenwriter
 Paul Oskar Kristeller, intellectual historian and philosopher
 Sara Lawrence-Lightfoot, educator
 Heather Lechtman, materials scientist and archaeologist
 Michael Lerner (environmentalist), public health leader
 Andrew W. Lewis, medieval historian
 Arnold J. Mandell, neuroscientist and psychiatrist
 Matthew Meselson, geneticist and arms control analyst
 David R. Nelson, physicist
 Michael Piore, economist
 Judith N. Shklar, political philosopher
 Чарлз Сімік, поет, перекладач, ессеіст
 David Stuart, linguist and epigrapher
 John E. Toews, intellectual historian
 James Turrell, light sculptor
 Jay Weiss, psychologist
 Карл Воуз, мікробіолог
 Shelly Bernstein, pediatric hematologist
 Peter J. Bickel, statistician

 William Drayton, public service innovator
 Sidney Drell, physicist and arms policy analyst
 Мітчелл Фейгенбаум, фахівець з математичної фізики
 Майкл Фрідман, математик
 Curtis G. Hames, family physician
 Shirley Heath, linguistic anthropologist
 Bette Howland, writer and literary critic
 Білл Ірвін, письменник, актор
 Fritz John, mathematician
 Galway Kinnell, poet
 Henry Kraus, art historian
 Peter Mathews, archaeologist and epigrapher
 Beaumont Newhall, historian of photography
 Roger S. Payne, zoologist and conservationist
 Edward V. Roberts, civil rights leader
 Elliot Sperling, Tibetan studies scholar
 Frank Sulloway, psychologist (child birth-order research)
 Алар Тоомре, астроном та матетматик
 Амос Тверські, когнітивно-математичний психолог
 J. Kirk Varnedoe, art historian
 Bret Wallach, geographer
 Arthur Winfree, physiologist and mathematician
 Billie Young, community development leader

 Joan Abrahamson, community development leader
 Джон Ешбері, поет
 John F. Benton, medieval historian
 Гарольд Блум, літературний критик
 Чалідзе Валерій Миколайович, фізик, правозахисник
 William Cronon, environmental historian
 Мерс Каннінгем, хореограф
 Джаред Даймонд, біолог, біогеограф
 Меріан Едельман, засновниця фонду захисту дітей
 Morton Halperin, political scientist
 Robert M. Hayes, lawyer and human rights leader
 Edwin Hutchins, cognitive scientist
 Sam Maloof, Woodworker

 Andrew McGuire, trauma prevention specialist
 Patrick Noonan, conservationist
 George Oster, mathematical biologist
 Thomas G. Palaima, classicist
 Peter Raven, botanist
 Jane S. Richardson, biochemist
 Gregory Schopen, historian of religion
 Franklin Stahl, geneticist
 J. Richard Steffy, nautical archaeologist
 Ellen Stewart, theater director
 Paul Taylor, choreographer, dance company founder
 Шинтан Яу, математик

 Paul Adams, neurobiologist
 Мілтон Беббітт, композитор
 Christopher Beckwith, philologist
 Richard Benson, photographer
 Lester R. Brown, agricultural economist
 Caroline Bynum, medieval historian
 William A. Christian, historian of religion
 Nancy Farriss, historian
 Benedict Gross, mathematician
 Daryl Hine, poet and translator
 Джек Хорнер, палеонтолог
 Thomas C. Joe, social policy analyst
 David Keightley, historian and sinologist

 Albert J. Libchaber, physicist
 David C. Page, molecular geneticist
 George Perle, composer and music theorist
 Джеймс Ренді, американський ілюзіоніст і науковий скептик, відомий викривач паранормальних явищ і псевдонаукових теорій
 David Rudovsky, civil rights lawyer
 Robert Shapley, neurophysiologist
 Leo Steinberg, art historian
 Richard P. Turco, atmospheric scientist
 Thomas Whiteside, journalist
 Allan C. Wilson, biochemist
 Jay Wright, poet and playwright
 Charles Wuorinen, composer

 Walter Abish, writer
 Роберт Аксельрод, політолог
 Robert F. Coleman, mathematician
 Douglas Crase, poet
 Daniel Friedan, physicist
 Девід Гросс, фізик
 Ira Herskowitz, molecular geneticist
 Irving Howe, literary and social critic
 Wesley Charles Jacobs, Jr., rural planner
 Peter Jeffery, musicologist
 Horace Freeland Judson, historian of science
 Stuart Alan Kauffman, evolutionary biologist
 Richard Kenney, poet
 Ерік Лендер, генетик та математик
 Michael Malin, geologist and planetary scientist
 Deborah W. Meier, education reform leader

 Arnaldo Dante Momigliano, historian
 Девід Мамфорд, математик
 Tina Rosenberg, journalist
 David Rumelhart, cognitive scientist and psychologist
 Роберт Сапольскі, нейроендокринолог та приматолог
 Meyer Schapiro, art historian
 Джон Шварц, фізик
 Jon Seger, evolutionary ecologist
 Stephen Shenker, physicist
 David Dean Shulman, historian of religion
 Muriel S. Snowden, community organizer
 Mark Strand, poet and writer
 May Swenson, poet
 Huynh Sanh Thong, translator and editor
 William Julius Wilson, sociologist
 Richard Wrangham, primate ethologist

 Charles Archambeau, geophysicist
 Michael Baxandall, art historian
 Ruth Behar, cultural anthropologist
 Ran Blake, composer and pianist
 Charles Burnett, filmmaker
 Philip James DeVries, insect biologist
 Andre Dubus, writer
 Гелен Том Едвардс, фізик
 Jon H. Else, documentary filmmaker
 John G. Fleagle, primatologist and paleontologist
 Cornell H. Fleischer, Middle Eastern historian
 Getatchew Haile, philologist and linguist
 Raymond Jeanloz, geophysicist
 Marvin Phillip Kahl, zoologist
 Naomi Pierce, biologist
 Томас Пінчон, прозаїк
 Stephen J. Pyne, environmental historian

 Max Roach, percussionist and jazz composer
 Hipolito (Paul) Roldan, community developer
 Anna Curtenius Roosevelt, archaeologist
 David Alan Rosenberg, military historian
 Susan Irene Rotroff, archaeologist
 Bruce Schwartz, figurative sculptor and puppeteer
 Robert Shaw, physicist
 Jonathan Spence, historian
 Noel M. Swerdlow, historian of science
 Gary A. Tomlinson, musicologist
 Alan Walker, paleontologist
 Eddie Williams, policy analyst and civil rights leader
 Rita P. Wright, archaeologist
 Garth Youngberg, agriculturalist

 Anthony Amsterdam, attorney and legal scholar
 Byllye Avery, women's healthcare leader
 Alvin Bronstein, human rights lawyer
 Leo Buss, evolutionary biologist
 Jay Cantor, writer
 George Davis, environmental policy analyst
 Allen Grossman, poet
 John Harbison, composer and conductor
 Keith Hefner, journalist and educator
 Ralf Hotchkiss, rehabilitation engineer
 John Rice Irwin, curator and cultural preservationist
 Daniel Janzen, ecologist
 Bernice Johnson Reagon, music historian, composer, and vocalist
 Aaron Lansky, cultural preservationist
 Jennifer Moody, archaeologist and anthropologist

 Errol Morris, filmmaker
 Vivian Paley, educator and writer
 Richard Powers, novelist
 Martin Puryear, sculptor
 Theodore Rosengarten, historian
 Margaret W. Rossiter, historian of science
 George Russell, composer and music theorist
 Pam Solo, arms control analyst
 Ellendea Proffer Teasley, translator and publisher
 Claire Van Vliet, book artist
 Baldemar Velasquez, farm labor leader
 Білл Вайола, відеохудожник
 Eliot Wigginton, educator
 Patricia Wright, primatologist

1990-ті 

 John Christian Bailar, biostatistician
 Martha Clarke, theater director
 Jacques d'Amboise, dance educator
 Guy Davenport, writer and critic
 Lisa Delpit, education reform leader
 John Eaton, composer
 Пол Ерліх, біолог
 Charlotte Erickson, historian
 Lee Friedlander, photographer
 Маргарет Геллер, астрофізик
 Jorie Graham, poet
 Patricia Hampl, writer
 John Hollander, poet and literary critic
 Thomas Cleveland Holt, social and cultural historian
 David Kazhdan, mathematician
 Calvin King, land and farm development specialist
 M. A. R. Koehl, marine biologist
 Nancy Kopell, mathematician

 Michael Moschen, performance artist
 Gary Nabhan, ethnobotanist
 Sherry Ortner, anthropologist
 Otis Pitts, community development leader
 Yvonne Rainer, filmmaker and choreographer
 Michael Schudson, sociologist
 Rebecca J. Scott, historian
 Marc Shell, scholar
 Сьюзен Зонтаґ, письменниця та літературний критик
 Річард Столмен, засновник Free Software Foundation, автор концепції «копілефту»
 Guy Tudor, conservationist
 Maria Varela, community development leader
 Gregory Vlastos, classicist and philosopher
 Kent Whealy, preservationist
 Ерік Вульф, антрополог
 Sidney Wolfe, physician
 Robert Woodson, community development leader
 Jose Zalaquett, human rights lawyer

 Jacqueline Barton, biophysical chemist
 Paul Berman, journalist
 James Blinn, computer animator
 Taylor Branch, social historian
 Trisha Brown, choreographer
 Mari Jo Buhle, American historian
 Патриція Черчленд, філософ
 Девід Лі Доного, статистик
 Steven Feld, anthropologist
 Alice Fulton, poet
 Guillermo Gómez-Peña, writer and artist
 Єжи Ґротовський, режисер театру
 David Hammons, artist
 Sophia Harris, child care leader
 Lewis Hyde, writer
 Ali Akbar Khan, musician

 Sergiu Klainerman, mathematician
 Martin Kreitman, geneticist
 Harlan Lane, psychologist and linguist
 William Linder, community development leader
 Patricia Locke, tribal rights leader
 Mark Morris, choreographer and dancer
 Marcel Ophüls, documentary filmmaker
 Arnold Rampersad, biographer and literary critic
 Gunther Schuller, composer, conductor, jazz historian
 Joel Schwartz, epidemiologist
 Сесіл Тейлор, джазовий піаніст і композитор
 Джулі Теймор, кіно- і театральна режисерка, сценаристка
 David Werner, health care leader
 James Westphal, engineer and scientist
 Eleanor Wilner, poet

 Janet Benshoof, attorney
 Robert Blackburn, printmaker
 Unita Blackwell, civil rights leader
 Lorna Bourg, rural development leader
 Stanley Cavell, philosopher
 Amy Clampitt, poet
 Інгрід Добеші, математик
 Persi Diaconis, mathematician and statistician
 Wendy Ewald, photographer
 Irving Feldman, poet
 Barbara Fields, historian
 Robert Hall, journalist
 Ann Ellis Hanson, historian
 Джон Генрі Голланд, інформатик
 Wes Jackson, agronomist
 Evelyn Keller, historian and philosopher of science
 Steve Lacy, saxophonist and composer
 Suzanne Lebsock, social historian

 Sharon Long, plant biologist
 Norman Manea, writer
 Paule Marshall, writer
 Michael Massing, journalist
 Robert McCabe, educator
 Susan Meiselas, photojournalist
 Amalia Mesa-Bains, artist and cultural critic
 Stephen Schneider, climatologist
 Joanna Scott, writer
 John T. Scott, artist
 John Terborgh, conservation biologist
 Twyla Tharp, dancer and choreographer
 Philip Treisman, mathematics educator
 Laurel Thatcher Ulrich, historian
 Geerat J. Vermeij, evolutionary biologist
 Gunter Wagner, developmental biologist

 Nancy Cartwright, philosopher
 Demetrios Christodoulou, mathematician and physicist
 Maria Crawford, geologist
 Stanley Crouch, jazz critic and writer
 Nora England, anthropological linguist
 Paul Farmer, medical anthropologist
 Victoria Foe, developmental biologist
 Ernest Gaines, writer
 Pedro Greer, physician
 Thom Gunn, poet and literary critic
 Ann Hamilton, artist
 Sokoni Karanja, child and family development specialist
 Ann Lauterbach, poet and literary critic
 Stephen Lee, chemist
 Carol Levine, AIDS policy specialist
 Еморі Ловінс, фізик

 Джейн Любченко, гідробіолог
 Ruth Lubic, nurse / midwife
 Jim Powell, poet and translator
 Margie Profet, evolutionary biologist
 Thomas Scanlon, philosopher
 Aaron Shirley, health care leader
 William Siemering, journalist and radio producer
 Ellen Silbergeld, toxicologist
 Leonard van der Kuijp, philologist and historian
 Frank von Hippel, arms control and energy analyst
 John Wideman, writer
 Heather Williams, biologist and ornithologist
 Marion Williams, gospel music performer
 Robert H. Williams, physicist and energy analyst
 Henry T. Wright, archaeologist and anthropologist

 Robert Adams, photographer
 Jeraldyne Blunden, choreographer
 Anthony Braxton, avant-garde composer and musician
 Роджерс Брубейкер, соціолог
 Орнетт Коулман, джазовий виконавець та композитор
 Ізраїль Гельфанд, математик та біолог
 Faye Ginsburg, anthropologist
 Heidi Hartmann, economist
 Bill T. Jones, dancer and choreographer
 Peter E. Kenmore, agricultural entomologist

 Joseph E. Marshall, educator
 Carolyn McKecuen, economic development leader
 Донелла Медоуз, дослідниця в галузі охорони довкілля, викладачка і письменниця
 Arthur Mitchell, company director and choreographer
 Hugo Morales, radio producer
 Janine Pease, educator
 Willie Reale, theater arts educator
 Адрієнн Річ, поетеса і письменниця
 Sam-Ang Sam, musician and cultural preservationist
 Vincent Almendros, animator
 Jack Wisdom, physicist

 Allison Anders, filmmaker
 Jed Z. Buchwald, historian
 Октавія Батлер, письменниця у жанрі наукової фантастики
 Sandra Cisneros, writer and poet
 Sandy Close, journalist
 Frederick C. Cuny, disaster relief specialist
 Sharon Emerson, biologist
 Richard Foreman, theater director
 Alma Guillermoprieto, journalist
 Virginia Hamilton, writer
 Donald Hopkins, physician
 Сюзен Кіффер, геолог

 Elizabeth LeCompte, theater director
 Patricia Nelson Limerick, historian
 Michael Marletta, chemist
 Pamela Matson, ecologist
 Susan McClary, musicologist
 Мередіт Монк, композиторка, співачка, режисер театру і кіно
 Rosalind P. Petchesky, political scientist
 Joel Rogers, political scientist
 Сінді Шерман, фотограф
 Bryan Stevenson, human rights lawyer
 Nicholas Strausfeld, neurobiologist
 Richard White, historian

 James Angel, astronomer
 Joaquin Avila, voting rights advocate
 Allan Berube, historian
 Barbara Block, marine biologist
 Joan Breton Connelly, classical archaeologist
 Thomas Daniel, biologist
 Martin Daniel Eakes, economic development strategist
 Rebecca Goldstein, writer
 Robert Greenstein, public policy analyst
 Richard Howard, poet

 John Jesurun, playwright
 Річард Ленскі, біолог
 Louis Massiah, documentary filmmaker
 Vonnie McLoyd, developmental psychologist
 Thylias Moss, poet and writer
 Eiko Otake & Koma Otake, dancers, choreographers
 Натан Зайберг, фізик
 Anna Deavere Smith, playwright/journalist/actress
 Dorothy Stoneman, educator
 William E. Strickland, art educator

 Luis Alfaro, writer and performance artist
 Lee Breuer, playwright
 Vija Celmins, artist
 Eric Charnov, evolutionary biologist
 Elouise Cobell, banker
 Peter Galison, historian
 Mark Harrington, AIDS researcher 
 Eva Harris, molecular biologist
 Майкл Кремер, економіст
 Russel Lande, biologist
 Kerry James Marshall, artist
 Nancy A. Moran, evolutionary biologist and ecologist

 Han Ong, playwright
 Kathleen Ross, educator
 Pamela Samuelson, copyright scholar and activist
 Susan Stewart, literary scholar and poet
 Elizabeth Streb, dancer and choreographer
 Trimpin, sound sculptor
 Лоїк Вакан, соціолог
 Кара Вокер, художниця
 Девід Фостер Воллес, письменник
 Ендрю Джон Вайлс, математик
 Brackette Williams, anthropologist

 Janine Antoni, artist
 Ida Applebroog, artist
 Ellen Barry, Attorney and Human Rights Leader
 Тім Бернерс-Лі, винахідник протоколу World Wide Web
 Linda Bierds, poet
 Bernadette Brooten, historian
 John Carlstrom, astrophysicist
 Mike Davis, historian
 Nancy Folbre, economist
 Avner Greif, economist
 Kun-Liang Guan, biochemist
 Gary Hill, artist
 Edward Hirsch, poet, essayist
 Ayesha Jalal, historian
 Charles R. Johnson, writer

 Leah Krubitzer, neuroscientist
 Stewart Kwoh, human rights activist
 Charles Lewis, journalist
 William McDonald, rancher and conservationist
 Peter Miller, historian
 Don Mitchell, cultural geographer
 Rebecca Nelson, plant pathologist
 Elinor Ochs, linguistic anthropologist
 Ісмаель Рід, поет, прозаїк, есеїст, автор пісень, драматург, редактор, видавець
 Benjamin D. Santer, atmospheric scientist
 Karl Sims, computer scientist and artist
 Dorothy Thomas, human rights activist
 Leonard Zeskind, human rights activist
 Mary Zimmerman, playwright

 Джилліан Бенфілд, мікробіолог
 Каролін Бертоцці, хімік
 Xu Bing, printmaker
 Bruce G. Blair, policy analyst
 John Bonifaz, election lawyer and voting rights leader
 Shawn Carlson, science educator
 Mark Danner, journalist
 Alison L. Des Forges, human rights activist
 Elizabeth Diller, architect
 Саул Фрідлендер, історик
 Jennifer Gordon, lawyer
 David Hillis, biologist
 Sara Horowitz, lawyer
 Jacqueline Jones, historian
 Laura L. Kiessling, biochemist
 Leslie Kurke, classicist

 David Levering Lewis, biographer and historian
 Хуан Малдасена, фізик
 Gay J. McDougall, human rights lawyer
 Campbell McGrath, poet
 Denny Moore, anthropological linguist
 Elizabeth Murray, artist
 Jessica Gia Lewingski, traveler
 Pepon Osorio, artist
 Ricardo Scofidio, architect
 Пітер Шор, інформатик
 Eva Silverstein, physicist
 Wilma Subra, scientist
 Ken Vandermark, saxophonist, composer
 Naomi Wallace, playwright
 Jeffrey Weeks, mathematician
 Fred Wilson, artist
 Ofelia Zepeda, linguist

2000-ні 

 Susan E. Alcock, archaeologist
 K. Christopher Beard, paleontologist
 Lucy Blake, conservationist
 Енн Карсон, поетеса, есеїстка, перекладачка
 Peter J. Hayes, energy policy activist
 David A. Isay, radio producer
 Alfredo Jaar, photographer
 Ben Katchor, graphic novelist
 Hideo Mabuchi, physicist
 Susan Marshall, choreographer
 Samuel Mockbee, architect
 Cecilia Muñoz, civil rights policy analyst
 Margaret Murnane, optical physicist

 Laura Otis, literary scholar and historian of science
 Lucia M. Perillo, poet
 Matthew Rabin, economist
 Carl Safina, marine conservationist
 Daniel P. Schrag, geochemist
 Susan E. Sygall, civil rights leader
 Gina G. Turrigiano, neuroscientist
 Gary Urton, anthropologist
 Patricia J. Williams, legal scholar
 Deborah Willis, historian of photography and photographer
 Erik Winfree, computer and materials scientist
 Horng-Tzer Yau, mathematician

 Andrea Barrett, writer
 Christopher Chyba, astrobiologist
 Michael Dickinson, fly biologist/bioengineer
 Rosanne Haggerty, housing and community development leader
 Lene Hau, physicist
 Dave Hickey, art critic
 Stephen Hough, pianist
 Кей Редфілд Джеймісон, психологиня
 Sandra Lanham, pilot and conservationist
 Iñigo Manglano-Ovalle, artist
 Cynthia Moss, natural historian

 Dirk Obbink, classicist and papyrologist
 Norman Pace, biochemist
 Suzan-Lori Parks, playwright
 Brooks Pate, physical chemist
 Xiao Qiang, human rights leader
 Geraldine Seydoux, molecular biologist
 Bright Sheng, composer
 Девід Сперджел, астрофізик
 Jean Strouse, biographer
 Julie Su (attorney), human rights lawyer
 David Wilson, creator of The Museum of Jurassic Technology

 Danielle Allen, classicist and political scientist
 Бонні Басслер, молекулярний біолог
 Ann M. Blair, intellectual historian
 Katherine Boo, journalist
 Paul Ginsparg, physicist
 David B. Goldstein, energy conservation specialist
 Karen Hesse, writer
 Janine Jagger, epidemiologist
 Daniel Jurafsky, computer scientist and linguist
 Toba Khedoori, artist
 Liz Lerman, choreographer
 George E. Lewis, trombonist
 Liza Lou, artist

 Edgar Meyer, bassist and composer
 Jack Miles, writer and Biblical scholar
 Erik Mueggler, anthropologist and ethnographer
 Sendhil Mullainathan, economist
 Stanley Nelson, documentary filmmaker
 Lee Ann Newsom, paleoethnobotanist
 Daniela L. Rus, computer scientist
 Чарльз Стейдел, астроном
 Brian Tucker, seismologist
 Camilo José Vergara, photographer
 Paul Wennberg, atmospheric chemist
 Колсон Вайтхед, письменник

 Guillermo Algaze, archaeologist
 Jim Collins, biomedical engineer
 Лідія Девіс, письменник
 Ерік Демейн, інформатик
 Corinne Dufka, human rights researcher
 Peter Gleick, conservation analyst
 Osvaldo Golijov, composer
 Deborah Jin, physicist
 Angela Johnson, writer
 Tom Joyce, blacksmith
 Sarah H. Kagan, gerontological nurse
 Ned Kahn, artist and science exhibit designer

 Jim Yong Kim, public health physician
 Nawal M. Nour, obstetrician and gynecologist
 Loren H. Rieseberg, botanist
 Amy Rosenzweig, biochemist
 Pedro A. Sanchez, agronomist
 Lateefah Simon, women's development leader
 Peter Sis, illustrator
 Sarah Sze, sculptor
 Eve Troutt Powell, historian
 Anders Winroth, historian
 Daisy Youngblood, ceramic artist
 Сяовей Чжуан, біофізик

 Guillermo Algaze, anthropologist and archaeologist
 Angela Belcher, materials scientist and engineer
 Gretchen Berland, physician and filmmaker
 James Carpenter, artist
 Joseph DeRisi, biologist
 Katherine Gottlieb, health care leader
 David Green, technology transfer innovator
 Александар Хемон, письменник
 Heather Hurst, archaeological illustrator
 Edward P. Jones, writer
 John Kamm, human rights activist
 Дафна Коллер, науковець у галузі комп'ютерних наук

 Naomi Leonard, engineer
 Tommie Lindsey, school debate coach
 Rueben Martinez, businessman and activist
 Maria Mavroudi, historian
 Vamsi Mootha, physician and computational biologist
 Judy Pfaff, American sculptor
 Aminah Robinson, artist
 Reginald Robinson, pianist and composer
 Cheryl Rogowski, farmer
 Amy Smith, inventor and mechanical engineer
 Julie Theriot, microbiologist
 C. D. Wright, poet

 Marin Alsop, symphony conductor
 Ted Ames, fisherman, conservationist, marine biologist
 Terry Belanger, rare book preservationist
 Edet Belzberg, documentary filmmaker
 Majora Carter, urban revitalization strategist
 Lu Chen, neuroscientist
 Michael Cohen, pharmacist
 Joseph Curtin, violinmaker
 Aaron Dworkin, music educator
 Teresita Fernández, sculptor
 Клер Гмахль, фізик
 Sue Goldie, physician / researcher
 Steven Goodman, conservation biologist

 Pehr Harbury, biochemist
 Nicole King, molecular biologist
 Jon Kleinberg, computer scientist
 Джонатан Летем, письменник
 Michael Manga, geophysicist
 Todd Martinez, theoretical chemist
 Julie Mehretu, painter
 Kevin M. Murphy, economist
 Olufunmilayo Olopade, clinician/researcher
 Fazal Sheikh, photographer
 Emily Thompson, aural historian
 Michael Walsh, vehicle emissions specialist

 David Carroll (naturalist), naturalist author/illustrator
 Regina Carter, jazz violinist
 Kenneth C. Catania, neurobiologist
 Lisa Curran, tropical forester
 Kevin Eggan, biologist
 Jim Fruchterman, technologist, CEO Benetech
 Atul Gawande, surgeon and author
 Linda Griffith, bioengineer
 Victoria Hale, CEO OneWorld Health
 Adrian Nicole LeBlanc, journalist and author
 David Macaulay, author/illustrator
 Josiah McElheny, sculptor
 D. Holmes Morton, physician

 John A. Rich, physician
 Jennifer Richeson, social psychologist
 Sarah Ruhl, playwright
 George Saunders, short story writer
 Anna Schuleit, commemorative artist
 Shahzia Sikander, painter
 Теренс Тао, математик
 Claire J. Tomlin, aviation engineer
 Luis von Ahn, computer scientist
 Edith Widder, deep-sea explorer
 Matias Zaldarriaga, cosmologist
 Джон Зорн, композитор і музикант

 Deborah Bial, education strategist
 Peter Cole, translator/poet/publisher
 Lisa Cooper, public health physician
 Ruth DeFries, environmental geographer
 Mercedes Doretti, forensic anthropologist
 Stuart Dybek, short story writer
 Marc Edwards, water quality engineer
 Michael Elowitz, molecular biologist
 Saul Griffith, inventor
 Sven Haakanson, Alutiiq curator/anthropologist/preservationist
 Corey Harris, blues musician
 Cheryl Hayashi, spider silk biologist

 My Hang V. Huynh, chemist
 Claire Kremen, conservation biologist
 Whitfield Lovell, painter/installation artist
 Yoky Matsuoka, neuroroboticist
 Lynn Nottage, playwright
 Mark Roth, biomedical scientist
 Paul Rothemund, nanotechnologist
 Jay Rubenstein, medieval historian
 Jonathan Shay, clinical psychiatrist/classicist
 Joan Snyder, painter
 Dawn Upshaw, vocalist
 Shen Wei, choreographer

 Чімаманда Нґозі Адічі, письменниця
 Will Allen, urban farmer
 Regina Benjamin, rural family doctor
 Kirsten Bomblies, evolutionary plant geneticist
 , актор
 Андреа Ґез, астрофізик
 Stephen D. Houston, anthropologist
 Mary Jackson, weaver and sculptor
 Лейла Юзефович, скрипалька
 Alexei Kitaev, quantum physicist
 Walter Kitundu, instrument maker and composer
 Susan Mango, developmental biologist

 Diane Meier, geriatrician
 David R. Montgomery, geomorphologist
 John Ochsendorf, engineer and architectural historian
 Peter Pronovost, critical care physician
 Адам Рісс, астрофізик
 Alex Ross, music critic
 Wafaa El-Sadr, infectious disease specialist
 Nancy Siraisi, historian of medicine
 Марин Солячич, фізик-оптик
 Sally Temple, neuroscientist
 Jennifer Tipton, stage lighting designer
 Rachel Wilson, experimental neurobiologist
 Miguel Zenón, saxophonist and composer

 Lynsey Addario, photojournalist
 Maneesh Agrawala, computer vision technologist
 Timothy Barrett, papermaker
 Mark Bradford, mixed media artist
 Edwidge Danticat, novelist
 Rackstraw Downes, painter
 Естер Дуфло, економіст
 Deborah Eisenberg, short story writer
 Lin He, molecular biologist
 Peter Huybers, climate scientist
 James Longley, filmmaker
 L. Mahadevan, applied mathematician

 Heather McHugh, poet
 Jerry Mitchell, investigative reporter
 Rebecca Onie, health services innovator
 Richard Prum, ornithologist
 John A. Rogers, applied physicist
 Елен Сакс, адвокат, експерт у галузі права психічного здоров'я
 Jill Seaman, infectious disease physician
 Beth Shapiro, evolutionary biologist
 Daniel Sigman, biogeochemist
 Mary Tinetti, geriatric physician
 Camille Utterback, digital artist
 Theodore Zoli, bridge engineer

2010-ті 

 Amir Abo-Shaeer, physics teacher
 Jessie Little Doe Baird, indigenous language preservationist
 Kelly Benoit-Bird, marine biologist
 Nicholas Benson, stone carver
 Drew Berry, biomedical animator
 Carlos D. Bustamante, population geneticist
 Matthew Carter, type designer
 David Cromer, theater director
 John Dabiri, biophysicist
 Shannon Lee Dawdy, anthropologist
 Annette Gordon-Reed, American historian
 Yiyun Li, fiction writer

 Michal Lipson, optical physicist
 Nergis Mavalvala, quantum astrophysicist
 Jason Moran, jazz pianist and composer
 Carol Padden, sign language linguist
 Jorge Pardo, installation artist
 Sebastian Ruth, violist, violinist, and music educator
 Emmanuel Saez, economist
 David Simon, author, screenwriter, and producer
 Dawn Song, computer security specialist
 Марла Співак, ентомолог
 Elizabeth Turk, sculptor

 Jad Abumrad, radio host and producer
 Marie-Therese Connolly, elder rights lawyer
 Roland Fryer, economist
 Jeanne Gang, architect
 Elodie Ghedin, parasitologist and virologist
 Markus Greiner, condensed matter physicist
 Kevin Guskiewicz, sports medicine researcher
 Peter Hessler, long-form journalist
 Tiya Miles, public historian
 Matthew Nock, clinical psychologist
 Francisco Núñez, choral conductor and composer

 Sarah Otto, evolutionary geneticist
 Shwetak Patel, sensor technologist and computer scientist
 Dafnis Prieto, jazz percussionist and composer
 Kay Ryan, poet
 Melanie Sanford, organometallic chemist
 William Seeley, neuropathologist
 Jacob Soll, European historian
 Алісія Елсбет Столлінгз, поет
 Ubaldo Vitali, conservator and silversmith
 Alisa Weilerstein, cellist
 Yukiko Yamashita, developmental biologist

 Natalia Almada, documentary filmmaker
 Uta Barth, photographer
 Claire Chase, arts entrepreneur and flautist
 Raj Chetty, economist
 Марія Чудновська, mathematician
 Eric Coleman, geriatrician
 Junot Díaz, fiction writer
 David Finkel, journalist
 Olivier Guyon, optical physicist and astronomer
 Elissa Hallem, neurobiologist
 An-My Le, photographer
 Sarkis Mazmanian, medical microbiologist

 Dinaw Mengestu, writer
 Maurice Lim Miller, social services innovator
 Dylan C. Penningroth, historian
 Terry Plank, geochemist
 Лора Пойтрес, documentary filmmaker
 Nancy Rabalais, marine ecologist
 Benoit Rolland, stringed-instrument bow maker
 Daniel Spielman, computer scientist
 Melody Swartz, bioengineer
 Chris Thile, mandolinist and composer
 Benjamin Warf, neurosurgeon

 Kyle Abraham, choreographer and dancer
 Donald Antrim, writer
 Phil Baran, organic chemist
 C. Kevin Boyce, paleobotanist
 Jeffrey Brenner, primary care physician
 Колін Камерер, економіст
 Jeremy Denk, pianist and writer
 Angela Duckworth, research psychologist
 Craig Fennie, materials scientist
 Robin Fleming, medieval historian
 Carl Haber, audio preservationist
 Vijay Iyer, jazz pianist and composer

 Dina Katabi, computer scientist
 Julie Livingston, public health historian and anthropologist
 David Lobell, agricultural ecologist
 Терелл Елвін Мак-Крені, драматург, сценарист
 Susan Murphy, statistician
 Sheila Nirenberg, neuroscientist
 Олексій Ратманський, хореограф
 Ana Maria Rey, atomic physicist
 Karen Russell, fiction writer
 Сара Сігер, астрофізик
 Margaret Stock, immigration lawyer
 Carrie Mae Weems, photographer and video artist

 Danielle Bassett, physicist
 Alison Bechdel, cartoonist and graphic memoirist
 Mary L. Bonauto, civil rights lawyer
 Tami Bond, environmental engineer
 Steve Coleman, jazz composer and saxophonist
 Sarah Deer, legal scholar and advocate
 Jennifer Eberhardt, social psychologist
 Craig Gentry, computer scientist
 Terrance Hayes, poet
 John Henneberger, housing advocate
 Mark Hersam, materials scientist

 Samuel D. Hunter, playwright
 Pamela O. Long, historian of science and technology
 Rick Lowe, public artist
 Jacob Lurie, mathematician
 Khaled Mattawa, translator and poet
 Joshua Oppenheimer, documentary filmmaker
 Ai-jen Poo, labor organizer
 Jonathan Rapping, criminal lawyer
 Tara Zahra, historian of modern Europe
 Yitang Zhang, mathematician

 Patrick Awuah, education entrepreneur
 Kartik Chandran, environmental engineer
 Ta-Nehisi Coates, journalist and memoirist
 Gary Cohen, environmental health advocate
 Matthew Desmond, sociologist
 William Dichtel, chemist
 Michelle Dorrance, tap dancer and choreographer
 Ніколь Айзенман, художниця
 LaToya Ruby Frazier, photographer and video artist
 Ben Lerner, writer
 Mimi Lien, set designer
 Лін-Мануель Міранда, композитор, лірик, драматург та актор

 Dimitri Nakassis, classicist
 John Novembre, computational biologist
 Christopher Ré, computer scientist
 Marina Rustow, historian
 Juan Salgado, Chicago-based community leader
 Beth Stevens, neuroscientist
 Lorenz Studer, stem-cell biologist
 Alex Truesdell, designer
 Basil Twist, puppeteer
 Ellen Bryant Voigt, poet
 Heidi Williams, economist
 Peidong Yang, inorganic chemist

 
 
 
 
 
 
 Субхаш Хот
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Ребекка Річардс-Кортум
 
 
 
 Джулія Вольф
 
 

 
 
 Greg Asbed
 
 Регіна Барзілай
 
 
 
 
 
 
 

 
 В'єт Тан Нґуєн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дебора Естрін
 Келлі Лінк
 Емі Фінкельштейн
 Доріс Цао
 
 
 
 Clifford Brangwynne
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Джефрі Гібсон

2020-і 

 
 
 
 Nels Elde
 
 
 
 
 Нора К. Джемісін
 
 Лішко Поліна Валеріївна

 
 
 
 
 
 
 Mohammad R. Seyedsayamdost
 Форрест Стюарт
 
 Жаклін Вудсон

Hanif Abdurraqib, music critic, essayist and poet
Daniel Alarcón, writer and radio producer
Marcella Alsan, physician-economist
Тревор Бедфорд, computational virologist
Reginald Dwayne Betts, poet and lawyer
Jordan Casteel, painter
Don Mee Choi, poet and translator
Ibrahim Cissé, cellular biophysicist
Nicole Fleetwood, art historian and curator
Cristina Ibarra, documentary filmmaker
Ibram X. Kendi, American historian and cultural critic
Daniel Lind-Ramos, sculptor and painter
Monica Muñoz Martinez, public historian

Desmond Meade, civil rights activist
Joshua Miele, adaptive technology designer
Michelle Monje, neurologist and neuro-oncologist
Safiya Noble, digital media scholar
J. Taylor Perron, geomorphologist
Alex Rivera, filmmaker and media artist
Lisa Schulte Moore, landscape ecologist
Jesse Shapiro, applied microeconomist
Jacqueline Stewart, cinema studies scholar and curator
Keeanga-Yamahtta Taylor, historian
Victor J. Torres, microbiologist
Jawole Willa Jo Zollar, choreographer and dance entrepreneur

Примітки

Посилання 
 MacArthur Fellows Program website 

Стипендія Мак-Артура
Нагороди США
Засновані у США 1981